Абубакиров — фамилия:

 Абубакиров, Бектас Абубакирович (1972—2001) — казахстанский боксёр, участник Олимпийских игр 1996 года.
 Абубакиров, Гарайша Давлеевич (1927—2009) — бригадир проходчиков, Герой Социалистического Труда (1966).
 Абубакиров, Риза Вахитович (1902—1938) — советский государственный деятель. Народный комиссар просвещения Башкирской АССР (1930—1935).
 Абубакиров, Ришат Фазлутдинович (1959—2019) — депутат Государственной Думы России VI созыва.
 Абубакиров, Саид-Хасан — чеченский спортсмен, призёр чемпионатов России по вольной борьбе, чемпион Европы и мира по грэпплингу.

 Абубакирова, Гульназ Ахматовна (род. 1996) — российская шашистка.

См. также 
 Абубакирово
 Абубакар